Big Sky steht für:

 Big Sky (Fernsehserie, 1997), australische Fernsehserie 
 Big Sky (Fernsehserie, 2020), US-amerikanische Fernsehserie
 Big Sky (Montana), Census-designated place
 Big Sky Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Big Sky Conference, aus neun Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten, die in der NCAA Division I spielen
 Big Sky Resort, Skigebiet
 Ringname des Wrestlers Tyler Mane

siehe auch
 Der weite Himmel. The Big Sky, Roman (1947) von A. B. Guthrie Junior
 The Big Sky – Der weite Himmel, Verfilmung (1951)